Białe bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Białe (Jeżewo), Dorf der Gmina Jeżewo in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Białe (Gostynin), Dorf der Gmina Gostynin in der Woiwodschaft Masowien
 Białe (Suwałki), Dorf der Gmina Suwałki in der Woiwodschaft Podlachien
 Białe (Szczecinek) (dt. Bialle), Wohnplatz der Gmina Szczecinek in der Woiwodschaft Westpommern